«История одной старушки» — казахстанский драматический фильм режиссёра Алексея Горлова, вышедший в прокат в 2014 году. Мировая премьера состоялась на 18-ом Пусанском кинофестивале (в программе «Новые течения»).

Сюжет 
Анна Петровна (Лия Нэльская) прошла Великую Отечественную войну медсестрой. Один из спасённых ей солдат (Валентин Гафт) впоследствии эмигрировал и разбогател и теперь хочет помочь Анне Петровне, подарив ей 500 тысяч долларов. Однако пожилая женщина перенесла инсульт, лишивший её способности двигаться и говорить, и неожиданным богатством собираются завладеть родные Анны Петровны.

В ролях 
 Лия Нэльская — старушка Анна Петровна
 Валентин Гафт — Гавриил Моисеевич Фишман
 Евгений Жуманов
 Оксана Бойченко
 Александр Зубов
 Олег Полторатских
 Филипп Волошин
 Юлия Выгодянская

Съемочная группа 
 Режиссёр-постановщик: Алексей Горлов
 Продюсеры: Алексей Горлов, Асет Рахишев, Юрий Василевский
 Оператор-постановщик: Алексей Кирюхин
 Художник-постановщик: Владимир Пономарев
 Композитор: Святослав Стаканов

О фильме 
Фильм представляет собой один кадр, снятый с помощью системы Steadicam. В результате актёрам пришлось играть свои роли словно на сцене, и в картину были приглашены, в основном, театральные артисты. Исполнительница роли старушки Лия Нэльская — одна из ведущих актрис Русского театра драмы имени М. Ю. Лермонтова, съёмки в фильме стали для неё последней работой в кино. В небольшой роли Гавриила Моисеевича изначально собирались задействовать Юрия Померанцева, но он отказался из-за проблем со здоровьем. В итоге было решено пригласить Валентина Гафта, который согласился после знакомства со сценарием.

«В этом фильме я хотел показать, как один человек может быть жестоким и агрессивным, а другой — беспомощным и беззащитным. Наши герои скрывают свои недостатки за красивыми словами и действиями. К сожалению, получить удар в спину от самого близкого человека — это реальность» (режиссёр Алексей Горлов).

Награды 
 Премия «Выбор критиков»:
 Лучшая женская роль — Лия Нэльская.

Примечания

Ссылки 
 Трейлер фильма
Фильмы Казахстана 2014 года
Фильмы-драмы Казахстана